Poduri több romániai település lehet:

Poduri, Argeş megye
Podúr, Bákó megye
Poduri, Fehér megye
Poduri, Maros megye
Poduri, Vrancea megye